Francis Cadell ist der Name folgender Personen:

* Francis Cadell (Entdecker) (1822–1879), britischer Entdecker 
 Francis Cadell (Maler) (1883–1937), britischer Maler